Маячка () — левый приток реки Казённый Торец, расположенный на территории Александровского района, Славянского района и Краматорского горсовета (Донецкая область, Украина).

География 
Длина — 39 км. Площадь бассейна — 297 км². Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (Краматорское водохранилище возле пгт Александровка) находится на высоте 85,4 м над уровнем моря. Долина корытообразная. Русло в верхнем течении — маловодное и пересыхает. Создан каскад прудов и водохранилищ (в частности Краматорское). Используется для рекреации, рыборазведения, прочих хозяйственных целей. 

Берёт начало в балке Маячка и нескольких ручьёв в селе Андреевка. Река течёт на северо-запад, северо-восток, восток. Впадает в Казённый Торец (на 41-м км от её устья) в городе Краматорск — севернее Старокраматорского машиностроительного завода и Цементного завода «Пушка».

Притоки: (от истока к устью) 
 балка Казачок пр
 балка Волчья пр
 балка Сухой Яр пр
 балка Водяная пр
 балка Песчаная пр
 безымянные балки и ручьи

Населённые пункты  (от истока к устью):

Александровский район

 Староварваровка
 Яковлевка
 Михайловка
 Львовка
 Яковлевка
 Михайловка

Славянский район

 Маячка
 Дмитровка

Краматорский городской совет

 пгт Александровка
 пгт Софиевка
 пгт Ясная Поляна
 Краматорск

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Реки Донецкой области
Притоки Казённого Торца